

Външни препратки 
 (PDF) Hypersonics Before the Shuttle: A Concise History of the X-15 Research Airplane Flight log pages 118 - 122 (NASA SP-2000-4518, 2000)

Списъци на хора
Космически полети